

Sigle 
 Gilgit-Baltistan
 Game Boy  – console portatile
 Gem Boy  – gruppo musicale
 Gran Bretagna
 Gotthardbahn-Gesellschaft  – società ferroviaria svizzera

Chimica 
 GB – codice assegnato dalla NATO al sarin, un gas nervino

Codici 
 GB – codice vettore IATA di ABX Air
 GB – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Regno Unito
 GB – codice ISO 3166-2:ER di Gasc-Barca (Eritrea)
 GB – codice ISO 3166-2:KG di Bishkek (Kirghizistan)
 GB – codice ISO 3166-2:LB della contea di Grand Bassa (Liberia)
 GB – codice ISO 3166-2:TJ di Gorno-Badakhshan (Tagikistan)

Informatica 
 .gb  – dominio di primo livello assegnato, ma non utilizzato, al Regno Unito
 Gb – simbolo del Gigabit 
 GB – simbolo del Gigabyte

Altro 
 GB  – catena belga di supermercati
 GB – acronimo di codice Guóbiāo nella scrittura cinese
 Gb36s